Ovo je spisak likova serije Zločinački umovi koja je premijerno emitovana 22. septembra 2005. na kanalu CBS. Trenutno ima dvanaest sezona i 277 epizoda.

Glavni likovi

Trenutni

Dejvid Rosi

 Dejvid Rosi (tumači ga Džo Mantenja) - Rosi je vrlo iskusan profajler koji je nekad radio s Hočnerom na samom početku rada JAP-a, da bi kasnije otišao u prevremenu penziju zbog pisanja knjiga i držanja predavanja o analizi kriminalaca, sve dok se dobrovoljno nije vratio u JAP nakon Gideonovog odlaska. Ispostavilo se da je imao lični razlog za povratak, a to je zaključivanje jednog starog nerešenog slučaja, u čemu mu je krišom pomogla i Garsija.

Spenser Rid

 Spenser Rid (tumači ga Metju Grej Gabler) - Dr. Rid je najmlađi član JAP-a. On je genije koji je sa 12 godina završio srednju školu u Las Vegasu i ima doktorate iz matematike, hemije i inženjeringa, te diplome iz psihologije i sociologije, a radi i na diplomi iz filozofije. Otkriveno je da mu je količnik inteligencije 187 (veći čak i od Ajnštajnovog). Rid ima zapanjujuće pamćenje koje podrazumeva da može detaljno da zapamti veliki broj informacija. Posvećen je knjigama iz kojih je naučio gotov sve što zna. Obično ga predstavljaju kao „dr. Rid“, za razliku od predstavljanja ostalih članova JAP-a („nadzorni specijalni agent“). Kao što je Hočner objasnio u pilot-epizodi, svrha toga je da ljudi Rida prime s poštovanjem i da se izbegnu predrasude zbog njegovih godina. On je kum „Džej-Džej“-inom sinu Henriju. U 3. sezoni bio je otet i drogiran dilaudidom, pomešanim s još nekim neimenovanim halucinogenom (epizoda: „Revelations“), a zločinac je imao poremećaj višestruke ličnosti. Nasumično bi preuzimao ličnosti svog zlostavljačkog oca, arhanđela Rafaela ili svoju vlastitu. Kao posljedica toga, Rid postaje ovisan o dilaudidu, ali je kasnije uspeo da se izleči nakon posećivanja sastanaka grupa za pomoć zavisnicima specijalno namenjenih predstavnicima zakona. U 4. sezoni počinje da dovodi u pitanje neke stvari koje mu je majka rekla o njegovom detinjstvu i otkriva da ih je njegov otac napustio nakon što mu je majka doživela slom živaca na mestu zločina, s kojim je i ona imala određenu povezanost. Njegov najveći strah u životu je mogućnost da je genetski nasledio bolest svoje majke, koja pati od paranoidne šizofrenije.

Dženifer Džaro

 Dženifer „Džej-Džej“ Džaro (tumači je Andrea Džoj Kuk) - Njena dužnost je veza s medijima i lokalnim policijama. U vezi je s Vilijamom Lamontejnom Džuniorom, detektivom u policiji Nju Orleansa. Dobili su i sina kojem su dali ime Henri. U 6. sezoni nije se vratila u stalnu postavu jer je produkcijska kompanija odlučila da ne obnovi ugovor s A. J. Kuk, ali pojavila se u 2 epizode kako bi se zaokružila njena sudbina. U 2. epizodi 6. sezone „Džej-Džej“ je prisiljena da prihvati promociju novog posla u Pentagonu protiv svoje volje, što je uzrok njenog odlaska iz JAP-a. U 7. sezoni se vraća u redovnu postavu serije, nakon što je 2011. godine potpisala novi dvogodišnji ugovor.

Penelopi Garsija

 Penelopi Garsija (tumači je Kirsten Vangsnes) - Garsija je kompjuterska tehničarka JAP-a u njihovom središtu u Kvantiku. Nije latinskoameričkog porekla, kao što njeno prezime nagoveštava. To je prezime njenog očuha. U 18. godini ostala je bez oba roditelja i od tad je živela „u polutami“ kao haker. Pridružila se FBI-ju nakon što je privukla pažnju na sebe kad je ilegalno upala u neke FBI-jeve stvari. Posao joj je ponuđen u zamenu za zatvorsku kaznu. Obično pomaže timu iz svoje kompjuterske laboratorije u Kvantiku, ali im se povremeno pridruži i na terenu, kad to okolnosti zahtevaju. Ima posebnu vezu s Morganom, koju često prate komična dobacivanja, ponekad i s aluzijama seksualne prirode, kad je on pozove radi nekih informacija. Bila je na rubu smrti kad je u nju pucao kriminalac s kojim je izišla na sastanak, ne znajući ko je on zapravo. Ona je druga kuma „Džej-Džej“-inom sinu Henriju. U epizodi „Compromising Positions“, Garsija pokušava da bude veza JAP-a s medijima i popuni „Džej-Džej“-ino mesto nakon njenog odlaska. Hočner i Garsija su se na kraju složili da bi najbolje bilo podeliti te dužnosti između članova tima.

Metju Simons

 Metju Simons (tumači ga Danijel Heni)

Tara Luis

Tara Luis (tumači je Ejša Tajler) - Оna je psiholog s okom za forenzičke psihologije i njene primene prema kaznenopravnom sistemu. Njen san je bio da prouči psihopate izbliza i lično - a njena psiholška pozadina, u kombinaciji s njeznim iskustvom u FBI-u, dovela ju je licem u lice sa čudovištima. Njen posao je da ih posmatra i da razgovara s njima, kako bi se utvrdilo da li mogu na suđenje. U tom procesu, ona je sama našla čovječanstvo unutar tih slomljenih muškaraca (a ponekad i žena), kako bi otkrila da li postoji savest iza tih brutalnih zločina. Luisova je menjala i „Džej-Džej“ (Andrea Džoj Kuk) i Kejt Kalahan (Dženifer Lav Hjuit), dok su bile na porodiljskom bolovanju u 11. sezoni.

Luk Alvez

Luk Alvez (tumači ga Adam Rodrigez) - On je član FBI-jeve Jedinice za begunce koji je došao u JAP da uhvati odbegle serijske ubice koji su pobegli na kraju 11. sezone. Na početku 12. sezone počinje da radi s JAP-om na hvatanju "Grimiznog kralja", jednog od begunaca koji je ubio Alvezovog starog partnera. Tim otkriva da je pravi ubica je "Gospodin Grebač" koji je ismejao tim predajući pravog "Grimiznog kralja" koji je bio mučen do tačke da se više ne seća ko je. Nakon toga Alvez je odlučio da se pridruži JAP-u na puno radno vreme. Alvez ima psa po imenu Roksi (za koga je Garsija mislila da je njegova devojka na početku). Alvez je služio u Iraku kao vojni rendžer pre dolaska u FBI.

Emili Prentis

 Emili Prentis (tumači je Pejdžet Bruster) - Ona je ćerka ambasadorice Elizabet Prentis (Kejt Džekson). Nakon što El napusti ekipu, Prentisova se pojavljuje s papirima na osnovu kojih je dodeljena JAP-u. U početku je implicirano da je povukla neke veze preko svoje majke kako bi upala u ekipu, međutim, kasnije se otkriva da ju je direktorka Odseka Erin Štraus ubacila u tim kako bi imala nadmoć nad članom tima i kako bi kasnije „potkopala“ Hočnera. Prentisova je odbila da učestvuje u prljavoj igri, izjavivši da će radije dati otkaz nego pomoći Štrausovoj. Na kraju odlučuje da ostane u JAP-u. Takođe govori i nekoliko stranih jezika (arapski i španski), a koristi se i italijanskim. Ipak, u epizodi „Honor Among Thieves“ otkriveno je da Prentisova više ne može da razume ruski, treći jezik koji je znala. Na kraju 7. sezone odlučuje da ode iz tima jer joj je teško pao povratak i ne može da se ponovo navikne na stari život. Vratila se u 14. epizodi 9. sezone (200) da bi pomogla timu da pronađe Džej-Džej i Kruza. Ponovo se vratila u 19. epizodi 11. sezone (Sud) da bi pomogla timu oko jednog slučaja.

Bivši

Džejson Gidion

 Džejson Gidion (tumači ga Mendi Patinkin) - Gidion je poznat kao najbolji profajler JAP-a. Pred početak serije bio je šef tima, ali je doživio nervni slom nakon što je poslao tim od 6 agenata u jedno skladište u Bostonu, gde su svi poginuli od skrivene bombe. Na početku serije vraća se na mesto šefa tima nakon 6 meseci medicinskog tretmana, a za to vreme menjao ga je Hočner. Gidion ima pristup tajnim dosijeima i uradio je neke tajne analize ponašanja za CIA-u. Veoma je dobar u šahu i jedini je član tima koji je uvek sposoban pobediti Rida. Gidion mu je, takođe, i mentor, a iako je nepisano pravilo da članovi tima ne profiliraju jedni druge, on im često pruža moralnu podršku i ohrabrenje kad ih „stisnu“ stresovi uzrokovani njihovim poslom. Nakon niza emocionalno iscrpljujućih slučajeva i ubistva njegove prijateljice Sare u njegovoj vlastitoj kući od strane serijskog ubice u bekstvu, on počinje da oseća da je „sagoreo“ i vraća vođstvo tima Hočneru. Zadnja kap je bila kad je Hočner dobio dvonedeljnu neplaćenu suspenziju od Štrausove - potez za koji je Gidion smatrao sebe odgovornim. Odlazi u svoju kolibu i ostavlja pismo za Rida, za kojeg je znao da će ga tražiti. Kad Rid dođe u kolibu, zatiče je praznu. U njoj su bili samo pismo, Gidionova značka i pištolj. U njegovoj poslednjoj sceni vidimo ga kako konobarici u jednom restoranu u Nevadi govori kako ne zna gde je pošao ni kako će znati da je stigao na odredište, a zatim seda u auto i odlazi u nepoznatom pravcu.

Aron Hočner

 Aron „Hoč“ Hočner (tumači ga Tomas Gibson) - Studirao je pravo i bivši je tužilac. Prvo je bio raspoređen u FBI-jev ured u Sijetlu. Jedan je od najiskusnijih agenata u JAP-u, u kojoj služi od njenog osnivanja. Bori se (neuspešno) da izbalansira zahteve svog posla i svog porodičnog života. Svestan je rizika u koji se upušta svaki put kada radi na tome da se kriminalci stave iza rešetaka, a nekada, čini se, rizikuje i previše. U jednoj od takvih situacija bio je odgovoran za oslobađanje serijskog ubice, zbog čega je bio suspendovan na dve nedelje. Njegova supruga Hejli razvela se od njega u 3. sezoni, a u 5. sezoni ubio ju je kriminalac u beksvtu, poznat pod nadimkom „Kosač“ („The Reaper“). Hočner ubrzo nakon toga ubija „Kosača“ i spašava svog sina Džeka, nakon čega odlazi na kratko odsustvo i privremeno predaje vođstvo tima Morganu. U epizodi „Tabu“ Prentisova preuzima mesto šefa jedinice od Hoča. U epizodi „Eliotovo jezero“ Rosi je obavestio tim da je Hoč sa Džekom ušao u program zaštite svedoka i da se neće vraćati u tim.

El Grinavej

 El Grinavej (tumači je Lola Glodini) - Poput Hočnera, i ona je prvo bila raspoređena u Sijetl, a zatim je došla u JAP kao ekspert za seksualne zločine. Otac joj je bio njujorkški policajac koji je poginuo na dužnosti. Ona je polu-Kubanka i govori španski. Grinvej je doživela tešku emocionalnu traumu nakon što je u finalu 1. sezone bila ranjena od strane zločinca koji je sam sebe nazvao „Kraljem Ribarom“ (lik iz arturijanskih legendi). Odmah na početku 2. sezone vidimo da je preživela i da se vratila na dužnost, ranije nego što su to hteli Gidion i Hočner. Nekoliko epizoda kasnije, dok je sama iz zasede nadgledala osumnjičenika za niz silovanja, upala je u njegovu kuću i hladnokrvno ga ubila. Lokalna policija je to proglasila samoodbranom, ali su Gidion i Hočner doveli u pitanje njenu sposobnost kao profajlera nakon ovog slučaja. Uskoro je dala otkaz, predavši Hočneru značku i pištolj, uz izjavu da to „nije priznanje krivice“.

Derek Morgan

 Derek Morgan (tumači ga Šemar Mur) - Morgan je samopouzdan, uverljiv, uporan i često „vrelog“ temperamenta. Tokom mladosti koju je proveo u Čikagu dolazio je u sukobe sa zakonom i čak je bio zatvoren u maloletničkom popravnom domu zbog delinkvencije, ali zahvaljujući Karlu Bafordu, koordinatoru lokalnog omladinskog centra, uspeva da završi koledž. Međutim, Karl Baford je kasnije osumnjičen za seksualno zlostavljanje dece. Morgan se zainteresovao za američki fudbal i dobio stipendiju za „Northwestern University“. Kasnije je služio u jedinici za deaktiviranje eksplozivnih naprava, a nakon toga i kao policajac u čikaškoj policiji. Ima crni pojas u džudou i vodi FBI-eve kurseve samoodbrane. Hočner ga promoviše kao svoju zamenu tokom lova na „Kosača“, ali Morgan je tu promociju prihvatio kao privremenu, tj. dok „Kosač“ ne bude uhvaćen. Kad se to desilo, vratio je Hočneru poziciju šefa. Morgan ima poseban način razgovora s tehničkom analitičarkom JAP-a Penelopi Garsijom. Često joj se obraća rečima „baby girl“ i pomaže joj da se vrati u stan na oporavak nakon što je jednom bila ranjena. Nakon što je video ubistvo detektiva Spajsera (epizoda: „Our Darkest Hour“) i doprineo u spašavanju njegove ćerke Eli (epizoda: „The Longest Night“), pokazao je poseban, gotovo očinski interes za nju. Tokom 6. sezone često joj šalje poruke i pomaže joj da savlada njen PTSP. U 18. epizodi 11. sezone (Lepa katastrofa) Morgan je napustio tim da bi mogao da brine o porodici.

Ešli Sejver

 Ešli Sejver (tumači je Rejčel Nikols) - Ona je kadetkinja koja trenutno pohađa FBI-jevu akademiju u Kvantiku. Regrutirao ju je Hoč da mu pomogne u istrazi višestrukih ubistava u jednoj zatvorenoj zajednici. Izabrana je zbog njene jedinstvene prošlosti: njen otac bio je Čarls Bušamp, poznat kao „Redmondski rasparač“, koji je ubio 25 žena u periodu od 10 godina pre nego što su ga uhapsili Hoč i Rosi, nedugo pre njenog 18. rođendana. U početku su oni mislili samo da razgovaraju s Ešli, ali je ona insistirala da im se pridruži, rekavši da može prepoznati znakove ubice u zatvorenoj i tihoj zajednici. Odlazi sama u dom jedne od žrtava, kako bi vratila laptop koji je korišćen kao dokazni materijal i ubrzo po dolasku shvata da je muž-udovac zapravo ubica. On je drži u kući pod pretnjom nožem sve dok Hoč ne stigne i ubije ga.

Aleks Blejk

 Aleks Blejk (tumači je Džin Triplhorn) - Ona je ligvistkinja koja je nekad radila za JAP tokom napada antraksom 2001. godine, ali je u penziji nakon sukoba sa šefom Erin Straus i vratila se u JAP nakon nakon odlaska NSA Emili Prentis koja je prebačena u Interpol u Londonu. Aleks se prvi put pojavila na početku 8. sezone ("Utišavač"). Ona pravi ličnu povezanost s Spenserom Ridom nakon što joj je otkrio da je započeo ljubavnu vezu sa ženom koju nikada nije upoznao. Na kraju 9. sezone, nakon teškog slučaja u Teksasu u kom je tim ciljala grupa korumpiranih zamenika šerife i nakon što je Rid ranjen, ona je ispratila Rida u njegov stan, objašnjavajući da joj je iskustvo vratilo sećanja na smrt svog sina i da je Rid podseća na njega. Ona ostavlja svoju legitimaciju, koju Rid pronalazi u torbi pre nego što vidi Blejkovu kako odlazi taksijem, ožalošćen, ali razume je.

Kejt Kalahan

 Kejt Kalahan (tumači je Dženifer Lav Hjuit) - Ona je nadzorni specijalni agent specijalizovan za specijalne zadatke. Ona je, kao što je pomenuto na početku 10. sezone, prethodno radila u timu Endi Svon, u kom je takođe Ešli Sejver, koja je napustila JAP. Ona je "iskusan tajni agent čiji joj je zvezdani rad u FBI-ju doneo prestižnu poziciju u Jedinici za analizu ponašanja." Ona i njen suprug Kris su usvojili njihovu sestričinu tinejdžerku, Meg, jer je ostala bez roditelja 11. septembraa 2001. godine tokom napada. Kejt i Kris otkrivaju da Kejt čeka bebu na polovini 10. sezone, što se podudaralo s glumicinom stvarnom trudnoćom. Na kraju 10. sezone ona odlučuje da uzme godinu dana porodiljskog bolovanja i da podiže svoje dete.

Stiven Voker

Stiven Voker (tumači ga Dejmon Gapton) - je nadzorni specijalni agent FBI-ja. Voker je bio član Programa za analizu ponašanja. Pozvala ga je Emili Prentis da se priruži JAP-u u lovu na Pitera Luisa ili "Gospodina Grebača". Voker je iskusan profajler sa oko dvadeset godina staža i bio je član Programa za analizu ponašanja pre nego što se prebacio u JAP. U braku je sa suprugom Monikom i imaju dvoje dece, Maju i Elija. Upoznao je Emili Prentis, tada šefa Interpolove kancelarije u Londonu, tokom rada. Mentor mu je bio Dejvid Rosi. Stivenov prvi slučaj je bila teroristička ćelija u Belgiji, a tri agenta su poslata da se ubace. Ipak, Stivenov profil je bio pogrešan, a kao rezultat toga troje agenata je izginulo. Na kraju se oporavio od traume i poboljšao se kako mu je išla karijera. On i još nekoliko agenta PAP-a, zajedno sa njegovim dugogodišnjim drugom Semom Bauerom, su poslati da tajno istraže podmićenost u Ruskoj vladi. Vokerove veštine su tečan Ruski i sviranje na trombonu.

Epizodni likovi

8

Članovi porodice

Hejli Bruks Hočner
89;Dajana Rid (Sezone 1-2,89898989898989 4, 12): (tumači je Džejn Linč) - Ona je9 Ridova majka i, poput njega, ima -{IQ}- genija. Nekad je radila kao univerzitetski profesor književnosti. Međutim, pati od šizofrenije i trenutno je smeštena u psihijatrijskoj bolnici u Las Vegasu, gde ju je odveo Spenser kad je napunio 18 godina. Muž Vilijam napustio ju je pre postavljanja dijagnoze jer nije bio u stanju da se nosi s njenom bolešću. Funkcionalna je kad je pod lekovima, ali često pada u regresiju na njenu univerzitetsku karijeru. Mno98go je vremena provela čitajući na glas knjige Spenseru dok je on rastao i on joj svaki dan piše pisma. Ponosna je na svog sina, ali je paranoidna u vezi s -{FBI}--jem i njegove kolege naziva „fašistima“. Imala je važnu ulogu u dva slučaja, u 1. i 4. sezoni. U 1. sezoni Rid oseća krivicu zbog izbegavanja da poseti majku i dolazi da je vidi u posednjoj epizodi dok je istraživao počinitelja koji je sam sebe zvao „Kraljem-Ribarom“. Rid otkriva da njegova majka može da identifikuje tog čoveka jer je nekad bio smešten u istoj ustanovi s njom. Preko nje je saznao detalje o JAP-u, što mu je omogućilo da napravi veoma razrađenu „zagonetku“ za JAP zasnovanu na potrazi za Svetim gralom, s personalizovanim tragovima za svakog člana tima pojedinačno kako bi pronašli devojku koju je oteo, a koja je njegova biološka ćerka. U 4. sezoni, dok je Rid istraživao otmicu jednog dečaka, otkriveno je da je Dajana delimično umešana u jedan nerešen i povezan slučaj silovanja i ubistva dečaka. Spenscer se u međuvremenu bori s noćnim morama u kojima na kraju uvek pronalazi mrtvog dečaka, a zbog jednog mutnog sećanja iz detinjstva nije siguran imaju li noćne more veze sa stvarnošću, uključujući i onu u kojoj njegov otac nešto spaljuje. To ga je navelo da posumnja da je možda poznavao tog dečaka u detinjstvu i da je njegov otac ubica. Ispostavilo se da je Dajana bila u automobilu s ocem ubijenog dečaka (inače porodičnim prijateljem) kad se on odvezao do kuće pretpostavljenog ubice i ubio ga bejzbolskom palicom, nakon čega se malo krvi prenelo na njenu odeću. Ta odeća je ono što je Rid u snu video da njegov otac spaljuje, kako bi zaštitio Dajanu. Ona je počela da doživljava mentalni slom, što je Vilijama na kraju dovelo do toga da je napusti. Dajana se u toku 12. ciklusa ponovo pojavila i tada je bila kod Rida u stanu. Nedugo nakon što je Rid uhapšen jer su mu Lindzi Von i Ket Adams smestile ubistvo Nejdi Ramos u Meksiku, nju je otela Lindzi Von na nagovor Ket Adams. Na kraju sezone su uspeli da je spasu, a Rid je pušten iz zatvora.

Vilijam Lamontejn ml. 
 Detektiv Vilijam Lamontejn Mlađi (Sezone 2-5, 7-9, 11- ) (tumači ga Džoš Stjuart) - Prvi se put pojavio u epizodi („Jones“) kao detektiv u policiji Nju Orleansa koji istražuje slučaj serijskog ubice koji je nekad vodio njegov otac. Vilijam Lamontejn Stariji takođe je bio detektiv i napravio je pomak u tom slučaju upravo pre nego što je smrtno stradao u uraganu „Katrina“. I za „počinioca“ se smatralo da je doživeo istu sudbinu, ali kad su se pojavili dokazi koji su govorili suprotno, LaMontanj Mlađi je preuzeo slučaj koristeći se onim što je njegov otac dotad uradio i jednim tragom koji je on na samrti urezao u zid. Vilijam je pozvao JAP u pomoć i na kraju su uspeli da uhvate zločinca. Tokom slučaja najviše je vremena proveo radeći sa Džej-Džej. U epizodi „Heat“ otkriveno je da su njih dvoje u vezi već više od godinu dana, a u idućoj, „The Crossing“, Džej-Džej mu telefonira i govori mu da je trudna. U finalu te sezone („Lo-Fi“), Vil se pojavio u Nju Jorku, gde je JAP radio na novom slučaju, ponovivši svoju raniju prosidbu (koja nije prikazana) i rekavši Džej-Džej da je voljan da se odrekne značke, da se preseli u Virdžiniju i odgaja njihovo dete. Od početka 4. sezone Vil živi u Virdžiniji i „radi“ kao „kućni tata“ sinu Henriju. Od Džej-Džej se, bar ne još, nije očekivalo da prihvati bračnu ponudu, iako su ona i Vil razmenili prstenje s umecima Vilovog zodijačkog kamena - citrina. Vila nakratko opet vidimo u 100. epizodi kako sa Džej-Džej kupuje lek za Henrija, te u epizodi „The Slave of Duty“, u kojoj se pridružuje Džej-Džej i timu na Hejlinoj sahrani. U poslednjoj epizodi 7. sezone („Hit and Run“) biva ranjen od strane pljačkaša banke, ali uspeva da se izvuče živ nakon čega Džej-Džej konačno pristaje na bračnu ponudu. 7. sezona se završava scenama sa njihove svadbe na kojoj su svi članovi JAP-a.

Zaposleni u JAP-u

Erin Straus
 Glavna direktorka Odseka Erin Straus (Sezone 2-3, 5-9) (tumači je Džejn Atkinson) - Ona je direktno nadređena šefu JAP-a Hočneru. Njeno iskustvo u FBI-u uglavnom je u domenu administracije i nikad nije bila na terenu s timom sve dok im se nije pridružila na slučaju serijskog ubice u Milvokiju u epizodi „In Name and Blood“. Ona smatra da je Hočnerov tim neorganizovan i da Hoč predstavlja pretnju JAP-u. On sumnja da je njen neprijateljski stav prema njemu rezultat toga što ga ona vidi kao pretnju njenom napredovanju u FBI-jevoj hijerarhiji. Ona u tim dovodi Prentisovu kao zamenu za El, a zatim pokušava da od nje zatraži da bude njen špijun u timu, ne krijući svoju nameru „da sruši Hočnera“. Prentisova odbija i umesto toga, nakratko daje otkaz. Štrausova nakon toga koristi Hočnerovo i Gidionovo ne baš uspešno vođenje jednog slučaja kao izgovor da suspenduje Hočnera na 2 nedelje bez plate, zahtevajući da se sprovede istraga njegovih metoda. Nakon što se iz prve ruke uveri kakav posao tim zapravo radi (tokom hvatanja ubice u Milvokiju), Štrausova najzad odustaje od svojih namera da ukloni Hočnera iz JAP-a ili da reorganizuje tim. Umesto toga, dala im je do znanja da nijedan član tima ne treba da očekuje promociju na bilo koji viši položaj u okviru FBI-ja. Međutim, sezonu kasnije, na Morgana počinje da se gleda kao na mogućeg šefa terenskog ureda u Nju Jorku, što je dovelo u pitanje njenu navedenu tvrdnju. Ona se zatim koristi Hočnerovim upitnim postupcima u periodu nakon što ga je ranio „Bostonski kosač“ (epizoda: „Faceless, Nameless“) i prisiljava ga da odstupi s mesta šefa JAP-a i da bude ili negde premešten ili možda otpušten. Hoč odlučuje da odstupi i promoviše Morgana na mesto šefa jer će ta unutrašnja pozicija zadržati tim na okupu. Morgan pristaje, rekavši da će tu funkciju obavljati samo dok ne uhvate „Kosača“ (epizoda: „Cradle to Grave“). U jublarnoj, 100. epizodi serije Štraus predvodi istragu o incidentu između Hoča i „Kosača“. Ekipa se neprijateljski odnosi prema njoj (naročito Morgan i Rosi) i iako se čini da je zaista ljuta na Hoča, na kraju pokazuje istinsko saosećanje prema njemu i oslobađa ga od bilo kakvih optužbi. Kasnije se pojavljuje u pilot-epizodi spin-off serije „Zločinački umovi“: Ponašanje osumnjičenih (koja je u stvari 18. epizoda 5. sezone „Zločinačkih umova“: „The Fight“). Prvo telefonira Hoču u vezi sa statusom istrage. Zatim SNA Sem Kuper zatraži telefon da priča s njom. Ona mu kaže da sledi njene naredbe i istraži slučaj. Kad mu kaže da se vrati, Kuper odbija. Kasnije, pri kraju epizode ona mu kaže da se ukrca u avion s Hočem i timom i da se vrati na posao, dodavši da ima još hrpu slučajeva za njega. Još jednom, u 6. sezoni, Štrausova pokazuje da se brine samo za sebe i ugled FBI-a. Otišla je čak dotle da je prisilila Džej-Džej da prihvati promociju u Pentagonu (protiv njene volje). U devetoj sezoni se pojavil u sećanju Džej-Džej kad je Džej-Džej upoznala Matea Kruza.

Kevin Linč
 Tehnički analitičar Kevin Linč (Sezone 3-10) (tumači ga Nikolas Brendon) - Prvi se put pojavio u epizodi (Penelope), u kojoj mu je bilo naređeno da pretraži Garsijin kompjuter kako bi otkrio ko ju je ranio. Kevin je putem videoveze poslao timu znak da se osumnjičeni nalazi u središtu JAP-a. Bio je jako impresioniran Garsijinim kompjuterskim veštinama i taj osećaj je bio uzajaman. Na kraju epizode on i Garsija su se upoznali i njih dvoje su od tada u vezi. Iako je Garsija kraće vreme bila zabrinuta zbog kršenja FBI-jevih pravila o zabrani ljubavnih veza između zaposlenih nakon što je Rosi uhvatio "„na delu“" nju i Kevina u njenoj kući u epzodi „Damaged“, njene brige pokazale su se bezpotrebnim. Kevin često posećuje JAP kako bi proveo više vremena s Garsijom i čini se da ga je čitava ekipa srdačno prihvatila. U epizodi „Roadkill“ rekao je Garsiji da je aplicirao za bolje plaćeni posao u Agenciji za nacionalnu sigurnost i upitao ju je da li bi htela da se preseli sa njim ako dobije taj posao. Garsija se mučila s tom odlukom i na kraju mu je rekla da je JAP njen dom i da oseća da ne može da ode. Kevin joj tada govori da je položaj u NSA upravo otkazan zbog nekih sigurnosnih problema. Garsiji se tad omaklo da mu kaže da "„ionako ne bi bio srećan u Karačiju“", čime je otkrila da je "„upala“" u NSA-in glavni sistem kako bi saznala o kojem se poslu radi. Ipak, Kevin joj to nije zamerio i njihova veza i dalje je jaka. U 5. sezoni, tokom jednog slučaja kad tim nije imao dovoljno prostora za smeštaj, pa je Garsija delila sobu s Morganom, Kevin joj telefonira i govori joj da je ljubomoran i da Morgan treba "„držati svoj pištolj skriven“". Nakratko ga vidimo i u 100. epizodi kako pomaže Garsiji da nađe „Kosača“. Pojavio se i u epizodi „Compromising Positions“, takođe pomažući Garsiji, koja je na sebe preuzela i Džej-Džejin-in posao nakon njenog odlaska.

Džordan Tod
 Džordan Tod (Sezona 4) (Meta Golding) - Nju je „Džej-Džej“ izabrala za svoju zamenu dok se ona ne vrati s porodiljskog bolovanja. Džordan je pre toga služila u FBI-jevoj anti-terorističkoj jedinici. Bilo je planirano da neko vreme prati „Džej-Džej“ na poslu kako bi „pohvatala“ potrebne stvari, ali to je potrajalo samo 1 dan jer je „Džej-Džej“ dobila trudove i otišla da se porodi. Dobro se složila s ekipom, a čak je i platonski flertovala s Morganom. Posebno je bliska s Rosijem, koji joj je davao savete tokom rada na slučajevima. Međutim, nekoliko se puta „zakačila“ s Hočnerom. Tokom slučaja serijskog ubice u Los Anđelesu savladale su je emocije (s kojima se, inače, i dotad teško nosila), pa je zbog toga odlučila da napusti JAP.

Mateo Kruz
 Glavni direktor Odseka Mateo "Mat" Kruz (Sezone 9-10) (Esaj Morales) - On je nasledio pokojnu Erin Straus kao novi glavni direktor odseka u devetoj sezoni. Ranije je radio sa Džej-Džej. To je otkriveno u epizodi "200" kada su njih dvoje radili na zadatku na bliskom istoku. On je jedina osoba koja je znala za njenu prvu trudnoću i pobačaj tokom vremena na zadatku. U istoj epizodi njih dvoje je oteo Tivon Askeri, koji je bio izdajnik na tom zadatku. Oboje su psihički i mentalno mučeni da bi rekli pristupnu šifru koju su dobili tokom misije. On se šokirao kada je otkrio da je Majkl Hejstings, jedan od ljudi sa kojim su radili na zadatku, ustvari stoji iza plana i pretio je da će da siluje Džej-Džej ako mu neda pristupnu šifru. Kruz je dao šifru i onda ga je uboo Askari, koga je kasnije upucao Hoč. Kruz je odveden u bolnicu nakon incidenta i verovalo se da je preživeo. Nekoliko epizoda kasnije ponovo se pojavio na kraju devete sezone, u epizodama "Anđeli" i "Demoni -Anđeli II deo-", kada je tražio od tima da istraže slučaj koji mu je predložio drug, Piter Kolman, šerif iz opštine Brisko u Teksasu. Oni su prvi stigli da istraže seriju ubistava prostitutki, ali dok su istraživali, tim je uskoro saznao da su upali u krug korumpiranih zamenika šerifa - ironično jedini policajaca koji nije bio umešan je šerif Kolman - i životi su im bili u opasnosti. Nakon fatalnog ranjavanja sveštenika Milsa i ubistva šerifa Kolmana, Morgan je ranjen, a Rid kritično ranjen i hospitalizovan. Utučen ovim događajima, Kruz putuje u Teksas sa Garsijom da pomogne timu da istraže i uhvate vođu korumpiranih, zamenika Ovena Makgregora. Kruz se nije pojavljivao do druge polovine 10-te sezone ("Preko granice") kada je JAP trebao da pomogne međunarodnom timu FBI-ja, koji vodi DŽek Garet, da uhvati nesuba koji otima porodice dok su na odmoru na Barbadosu. Slučaj postaje kritičan zato što je nesub izbegavao međunarodni tim tako što je ubio porodicu na Arubi i na Floridi godinu dana ranije.

Značajni negativci

Frenk Bitkof
 Frenk Bitkof (Sezona 2) (tumači ga Kit Karadin) - On je klasični primer psihopate. Nije sposoban da oseća empatiju prema drugima, krivicu ni kajanje i tvrdi da nije odgovoran za svoje postupke. Kao i ostali ljudi njegovog tipa, vrlo je inteligentan, manipulativan i narcisoidan. JAP uspeva da otkrije da on uvek putuje na istok i na zapad istim putem i sve njegove žrtve nađene su duž te njegove rute. Tokom istrage niza ubistava Gidion i Morgan susreću Frenka u zabačenom restoranu u Nevadi. Frenku je zanimljivo Gidionovo ime i objašnjava mu šta ono znači u mitologiji: ime „Džejson“ dolazi od grčke reči koja znači "izlečiti", a Gidion je Izraelac koji je vodio svoj narod protiv Midijaca. Frenk se zatim upita šta su njegovi roditelji planirali za njega, a nakon toga objasni da ime „Frenk“ potiče od nemačke reči za jednu vrstu koplja. Gidion i Morgan se tada predstavljaju i traže od Frenka da im kaže gde se nalazi ona, tj. šerif Dejvis. Frenk na to samo kaže da će prvo završiti sa svojim mlečnim napitkom. Gidion ga upita da li bi želeo da zna kako su ga pronašli. U međuvremenu je lokalna policija opkolila restoran. Tokom „flešbekova“ tim shvata da se Frenk zadržao u gradu zbog jedne meštanke po imenu Džejn, inače planirane žrtve, koja je zaradila njegovo poštovanje time što nije pokazala strah kad ju je on oteo nekoliko godina pre. Zaljubio se u nju i prolazio bi kroz grad svaki put kad bi bio u tom području samo da bi je posmatrao i ostavljao poklone: zvončiće izrađene od ljudskih rebara. Gidion i Morgan zatim izvode Frenka napolju. Tu ih sačekaju lokalne vlasti, uključujući i šerificu Dejvis, koja je pronađena u Džejninoj kući. Frenk kaže Gidionu da će, ako ga puste da ode sa Džejn, otkriti lokaciju autobusa punog dece, koji je ranije oteo. Gidion je skeptičan, ali na kraju poveruje da Frenk u stvari ne bi naudio deci. Odvozi se s njih dvoje u pustinju i Frenk mu tu kaže da su deca 2 milje zapadno. Gidion im dopušta da odu, zatim pronalazi autobus i poziva pojačanje. Zatim prate Frenkove i Janeine otiske stopala u pustinji sve do mesta na kojem tragovi nestaju. Gidion izjavljuje: "Naći ćemo ga." Frank se pojavljuje kasnije u sezoni u Merilendu, gde Gidion živi. Nastavlja da mu se podsmejava, ostavljajući tragove žrtava i izazivajući Gidiona da ga uhvati. Čak uspeva i da ubije Gidionovu prijateljicu u njegovom stanu. Takođe je ubio i Rebeku Brjant, ćerku - i bivšeg taoca - Rendala Gernera, Kralja-Ribara. Gidion tad shvata da Frenk ubija sve žrtve koje je on dotad spasio. Kad Gidion konačno pronađe Frenka i suoči se s njim u Menhetnu, pojavljuje se Džejn i umešava se u događaj. Frenk je tada zgrabi za šaku, kaže joj da je voli, a zatim s njom skoči na obližnju prugu i voz ih ubija. Gidion napušta JAP početkom 3. sezone zbog ubistva njegove prijateljice, ali i zbog osećaja "„sagorelosti“".

Džordž Fojet
 Džordž Fojet (Sezone 4-5, 9) (tumači ga Si Tomas Hauel) - Prvi se put pojavio u epizodi „Omnivore“. Na početku epizode Hoč odlazi u posetu bivšem detektivu Šonesiju. Njih dvojica su pre 10 godina zajedno lovili serijskog ubicu poznatog kao „Bostonski kosač“, koji je uvek nosio masku i crnu odeću i ubijao je parove noću pokraj bostonskih puteva. Njegov način delovanja varirao je od korišćenja Magnuma 44, izbadanja i/ili klanja do premlaćivanja nekim priručnim predmetom. Kako bi vlasti sigurno znale da je počinilac on, uvek je uzimao nešto što je pripadalo jednoj žrtvi i to stavio na drugu, pa bi od druge uzeo nešto novo i to stavio na treću itd. Između 1995. i 1998. napao je 21 osobu, od kojih je samo jedna preživela, sve dok Šonesi nije napravio dogovor s njim da će prestati da ga traži. Dogovor je bio uspešan i ubistva su prestala. Kao posledica toga FBI, koji nikad nije stigao da uradi „Kosačev“ profil, nije mogao da ga uhvati. Hoč i tim su pozvani u Boston jer je Šonesi na samrti. On zna da će s njegovom smrću ubistva opet početi, što se pokazalo tačnim već iste te noći. Naočare koje su pripadale Džordžu Fojetu pronađene su na lešu muškarca. Fojet je jedina preživela „Kosačeva“ žrtva. Hoč i Rosi mu odlaze u posetu kako bi saznali nešto više i Fojet im kaže da se te večeri kad je napadnut upravo spremao da zaprosi svoju devojku, koja je ubijena iste večeri. Takođe saznaju da Fojet predaje kompjuterske nauke u lokalnoj srednjoj školi. Ponude mu zaštitu, ali je on odbija, rekavši da neće dozvoliti „Kosaču“ da ga otera iz Bostona. Tim izrađuje „Kosačev“ profil. Misle da ga seksualno privlače tinejdžerke te da je narcisoidan i da mu uspeh leži u slavi. Odlučuju da potraže bilo koga ko je ranije hapšen zbog bilo kojih seksualnih prestupa. U međuvremenu „Kosač“ nazove Hoča i ponudi mu isti dogovor kao i Šonesiju. Hoč ga ignoriše, a „Kosač“, u besu, ulazi u obližnji autobus i ubija sve putnike. Kad tim stigne na mesto zločina, pronalaze sve 3 Fojetove adrese (koje im je on ranije dao) napisane krvlju na prozorima autobusa. Tim zatim hitno odlazi na posednju Foyetovu adresu, gde „Kosač“ udarcem onesvešćuje Morgana. „Kosač“ zatim nestaje, ali je pre toga uzeo Morganovu značku i ostavio mu metak, kako bi ga psihički mučio. Nakon što se Morgan osvesti, tim pronalazi veliku količinu Fojetove krvi. Čini se da je „Kosač“ ubio Fojeta, ali njegovo telo nije pronađeno. Garsija zatim pretražuje Fojetov dosje i otkriva da je on nekad bio profesor na zameni i da je otpušten za seksualni napad na jednu devojku. Hoč se nakon toga priseti ranije Fojetove izjave o ubistvu njegove devojke: "„Znate li koliko dugo treba da se neko izbode nožem 67 puta?“" Na osnovu seksualnog napada i Fojetovog predetaljnog znanja o ubistvu njegove devojke, Hoč zaključuje da je „Kosač“ upravo Fojet i da je onda ranio sam sebe kako bi otklonio sve sumnje sa sebe. Novinar koji piše roman o „Kosaču“ treba da se naće s Fojetom na četvrtoj, dotad nepoznatoj adresi i Garsija je pronalazi lociravši novinarov mobilni telefon. Fojet tada otkriva svoj pravi identitet novinaru (koji dosad ništa nije sumnjao u njega), ljut jer je u novinama napisao da je „Kosač“ ili mrtav ili u zatvoru. Dok ga je Fojet držao na nišanu, u kuću upada JAP i hapsi Fojeta bez incidenta. Međutim, u zatvoru Fojet nanosi sebi ranu na ruci, a zatim učini da izgleda kao da povraća krv. Dok ga odvoze prema bolnici, uspeva da se oslobodi i pobegne iz zatvora. Fojet se ponovo pojavljuje u finalu 4. sezone („...and Back“), iznenadivši Hoča u njegovom stanu i držeći ga na nišanu uz reči: "„Trebao si da pristaneš na dogovor“". Začuje se pucanj, a slika potamni. U 1. epizodi 5. sezone („Faceless, Nameless“), kad se Hoč ne pojavi na poslu, Prentis odlazi do njegovog stana da proveri stvar. Pronalazi lokvu krvi i metak u zidu. Kad nazove Hitnu pomoć, otkriva da je neko dovezao "FBI-jevog agenta Dereka Morgana", iako se Morgan pojavio na poslu, što je značilo da je Fojet dovezao Hoča u Hitnu, odnosno da ga je namerno ostavio u životu. Kroz prisećanja vidimo da je Fojet pucao u zid pokraj Hoča. Hoč je pokušao da ga savlada, ali ga je Fojet nadjačao u borbi. Zatim je 9 puta ubo Hoča nožem, ali samo da bi ga ranio. Kad se Hoč posle osvesti, shvata da ga Fojet nije ubio zato što su mu meta Hejli i Džek. JAP tada odlazi u Hejlin stan i nalaze nju i Džeka nepovređene. Na kraju epizode Hoč ih smešta pod sigurnosni nadzor saveznog maršala. Na kraju epizode („Outfoxed“) otkriva se da je Fojet posećivao Karla Arnolda, poznatog kao „Lisac“, koga je Hoč strpao u zatvor u 1. sezoni. U narednoj epizodi („100“) tim ponovo pronalazi "„vruć“" trag o Fojetu kada otkriju lažno ime „Piter Rea“, pod kojim je Fojet kupovao lekove u lokalnim apotekama. Pronalaze njegov stan i pretresuju ga, ali otkrivaju da je on već otišao i da nosi nekoliko pištolja. Tim zatim odlazi do kuće Sema Kazmajera, maršala koji je zadužen da štiti Hejli i Džeka, i otkrivaju da je u njega pucano 3 puta, da su mu odsečena 2 prsta i da ga je Fojet ostavio da umre. Taman pre smrti uspeva da im saopšti da je Fojet uzeo njegov telefon i da je oteo Hejli. Fojet je nazvao Hejli, predstavivši se kao maršal, i rekao joj da je Hoč mrtav i da mora da je prebaci na drugu lokaciju. Uspeva da je namami u njenu kuću. Hoč shvata sve to i hitno odlazi tamo kako bi ih spasio. Fojet je naterao Hejli da nazove Hoča i ona tada shvata da je u opasnosti. Hoč uspeva da prenese Džeku šifrovanu poruku da se sakrije u sanduk dok on ne stigne tu. Ne uspeva da stigne na vreme da spasi Hejli jer je Fojet ubija dok je još bila na telefonskoj vezi. Hoč stiže tamo i nalazi njeno mrtvo telo. Zatim se penje uz stepenice i pronalazi Fojeta sakrivenog iza zavese. Ispucava čitav šaržer u njega, ali Fojet je na sebi imao zaštitni prsluk. Usledila je borba između njih. Ovaj put Hoč uspeva da ga nadjača i pretuče ga do smrti. U devetoj sezoni se zajedno sa Hejli pojavio u Hočovom snu dok je bio na operaciji.

Bili Flin
 Bili Flin (Sezone 5-6) (tumači ga Tim Kari) - Rođen 1955. godine u južnoj Kaliforniji. Njegova majka, Nora Flin je bila prostitutka koja bi ga stavljala u ormar spavaće sobe, a onda bi imala polni odnos sa svojim klijentima. Kada je imao 13, on je konačno pukao i nju i klijenta upucao, a oni su molili za svoj život pre nego što ih je ubio. Uhapšen je i proglašen krivim, ali je oslobođen iz maloletničkog zatvora kad je navršio 18 godina, nikada nije napravio bilo kakvu izjavu o tome zašto je ubio majku. Godine 1984. počeo je upada u kuće u Kalifornij (poklapa se s prvim poznatim ubistvom počinjenog od strane stvarnog serijskog ubice Ričarda Ramireza, na kome se Flin, izgleda temelji) i ubrzo se eskaliralo do ubistva stanovnika kuća, kao i pljački. On bi napadao kad je mrak, bilo tokom nestanka struje ili restrikcije, mučio svoje žrtve, silovao one ženske i ubio svakoga u porodici, obično ostavljajući iza jednog preživelog (osim ako ima više dece, jer on nikada ne ubija decu), obično ih ubija koristeći .44 revolver. Nakon niza ubistava, napustio je Kaliforniju u karavanu i nastavio ubistva SAD-om u 2010. godini ("Our darknest hours"), nakon 26 godina naizgled nepovezanih ubistava, vratio se u Kaliforniju po saznanju da je detektiv Mat Spajser, jedan od njegovih preživelih imao je kćer Eli, a oseća se odgovornim za nju jer ona ne bi bila rođena da nije Mat preživeo. Po povratku u LA, on počinje ponovno njegova originalna ubistva pre otmice Eli i njene tetke, Kristin, i uzimajući za taoce ih u kući gde je ubio Spajserove roditelje. Kad je JAP shvatio svoje ciljeve, Derek i Spajser odlaze u kuću dok su ostali zaglavljeni u gužvi po celom LA-u. Unutra Flin vreba Morgana i veže ga. Kada stigne Spajser, Flin drži Eli na nišanu, prisiljavajući Spajsera na predaju. Nakon što Derek obećava Spajseru da neće dopustiti da se išta Eli dogoditi, Flin ubija Spajsera s jednim metkom u grudi i odlazi odvodeći Eli s njim. Nakon što je otišao u svoj karavan, ubivši još jedan par na putu koristeći Eli kao mamac, on je podelio svoju upletenu filozofiju s njom, govoreći joj da odaberu ko će da živi, a ko da umre, što ga čini poput Boga. On je tada ubio motoristu i nazvao vlasti nakon što je čuo o Bilijevom karavanu na radiju. Flin zatim upada u još jednu kuću sa Eli, pokušavajući da formira "ekipu" s njom. Nakon što je ubio oca, on saznaje da je Eli pustila jednog od sinova kod komšija da zove policiju. Oni odlaze zajedno napolje. Flin krade porodični auto i vozi dalje s Eli. Kada JAP sazna Bilijev identitet kroz novinske članke o ubistvu njegove majke Džej-Džej razgovara s njim koristeći gradski radio. Ona ga podseća da je ono što on radi s Eli upravo ono što mu je majka radila i podseća ga da je odgovoran i može da bira da li će da pusti Eli ili da pati kao on u detinjstvu. Kao odgovor, on omogućuje Eli ide i pušta nekoliko taoca u svojoj kući. On poziva LAPO i zahteva da Morgan uđe, sam. On je ušao i suočio se sa Flinom. Bili je počeo da priča o svojoj majci i kako mu je laknulo kad ju je ubio. Potom je pitao hoće li Morgan da veruje u raj. Tokom svog monologa, on plače. Morgan podiže pištolj, shvativši Flinovu nameru da umre. Flin ustaje i podiže pištolj u neodređenom pokretu - to je cilj jednog od talaca - i onda je pucao deset puta u Morgana, zatim pada nazad na krevet i umire , Eli je na sigurnom ispred hotela, a Morgan uzima dete u naručje, dajući joj do znanja da je gotovo. Iako je Bilijeva prisutnost uticala na sve članove JAP-a, on je suparnik Morganu, što čini njegov ličnu misiju da pronađe Flina.

Piter Luis 
 Piter Luis (Sezone 10- ) (tumači ga Bodi Elfman) - On je vešti serijski ubica koji truje svoje žrtve terajući ih da ubijaju ljude za njega. Prvi put ga je uhapsio JAP u 10. ciklusu. Beži iz zatvora na kraju 11. ciklusa i nastavlja da ubija tokom 12. ciklusa. On i njegova nepoznata saučesnica, a kasnije se otkrilo da je to Lindzi Von i ona je smestila Ridu ubistvo meksičke lekarke Nejdi Ramos, a on je uhapšen i čekao je suđenje. Takođe je uhodio sina NSA Arona Hočnera, Džeka, i zbog toga su njih dvojica morali u Program zaštite svedoka.

Злочиначки умови